Saunders se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Howard Saunders
 William Wilson Saunders
 Edward Saunders
 W. Bruce Saunders